Constantiniu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Florin Constantiniu
 Cornel Constantiniu
 Constantin Constantiniu

Vezi și 
 Constantin (nume)

Nume de familie românești